Ame ni mo makezu ist ein Gedicht von Miyazawa Kenji (1896–1933), einem Dichter aus der nördlichen Präfektur Iwate auf Honshū, Japan. Das Gedicht wurde nach dem Tode des Dichters in einem kleinen schwarzen Notizbuch in einem seiner Koffer gefunden. Sein Thema verweist auf das buddhistische Lotos-Sutra 妙法蓮華經 (Kapitel 14: Friedvolle und freudige Taten / Jp. Anrakugyō 安楽行).

Der Text des Gedichts findet sich unten auf Japanisch, als Umschrift in Rōmaji und in deutscher Übersetzung. Diese Version beinhaltet einige Kanji, andere Versionen haben nur Katakana.

Ame ni mo makezu

Stil 
Miyazawa entschied sich dafür, das Gedicht in Katakana zu schreiben. Dies ist stilistisch aus moderner Sicht seltsam, da Katakana heute normalerweise nur benutzt werden, um im Japanischen Lehnwörter (Gairaigo) zu markieren. Zur Zeit der Niederschrift wurden aber Katakana den Hiragana als Silbenschrift vorgezogen. Der begrenzte Gebrauch von Kanji mag als ein Schritt angesehen werden, um das Gedicht der ländlichen Bevölkerung Nordjapans, mit der der Dichter gelebt hat, zugänglicher zu machen.

Anmerkungen 
 Es ist wichtig zu wissen, dass kalte Sommer in Japan schlechte Reisernten bedeuten, daher die Zeile "Im kalten Sommer ratlos umhergehen".
 Die Umschrift oben ist direkt und gibt die orthografischen Gepflogenheiten in Miyazawas Zeit wieder. Zum Beispiel コハガラナクテ (kohagaranakute) würde heute gegeben werden als コワガラナクテ (kowagaranakute), イヒ (ihi) als イイ (ii) und サウ (sau) als ソウ (sou).

Siehe auch 
 Japanische Poesie

Weblinks 
  (mit alternativer Übersetzung)
 Unbeugsam im Regen (alternative deutsche Übersetzung)
 infoseek.co.jp (japanisch)
 aozora.gr.jp

Literarisches Werk
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (Japanisch)
Gedicht